Odrodzeni (powieść) (Resurrection Men) – powieść Iana Rankina 
 Odrodzeni (film) (Les Orgueilleux) – film w koprodukcji francusko-meksykańskiej w reż. Yvesa Allégreta